Skam steht für:
 Skam Records, britisches Plattenlabel
 Skam (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie

Siehe auch:
 Scam
 SCAM